Bainton (Cambridgeshire), een plaats in het Engelse graafschap Cambridgeshire
 Bainton (East Riding of Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap East Riding of Yorkshire